ФК Спал () је италијански фудбалски клуб из Фераре који се такмичи у Серији Б, другом рангу такмичења у Италији.

Клуб је основан 1907. године. Своје домаће утакмице игра на стадиону Паоло Маза, капацитета 16,134 места. 

Највећи успех клуба је финале Купа Италије 1962. године.

Успеси 
  Куп Италије
 Финалисти (1): 1962.
  Серија Б
 Првак (2): 1950/51., 2016/17.
 Серија Ц1
 Првак (1): 1937–38, 1972–73, 1977–78.

Тренутни састав 
Стање 15. септембар 2018

Бивши познати играчи 
У загради су сезоне проведене у Спалу
  Фабио Капело (1964—1967)

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Италији

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Спал 
 УЕФА профил

СПАЛ